Fabio Banegas es un pianista clásico estadounidense nacido en Argentina.  Además, es escritor, y ha actuado en varias producciones de cine y televisión en Hollywood, mayormente en el rol de pianista.

Biografía 

Fabio Banegas nació en Rosario, Argentina de descendencia checa e italiana. Es hijo de Oscar Banegas, director de escuela y profesor y de Patricia Josefa Banegas (nombre de nacimiento, Patricia Josefa Jiříček Zetík) gerente comercial. Su abuelo paterno, Natalio Cirilo Banegas fue un jockey, jinete de salto ecuestre, entrenador de caballos y propietario de caballos purasangre argentino, además de figura emblemática del turf de la República Argentina y de la Ciudad de Rosario durante la época dorada de este deporte durante la primera mitad del siglo XX.  

Siendo adolescente, estudió con el compositor y director de orquesta y coros José Antonio Bottiroli. Obtuvo grados académicos en música en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en Argentina y en California State University Fullerton (CSUF) en Estados Unidos. Sus maestros en la UNR fueron la profesora Nelly Gabús <ref> {{Cita web|url=https://entrenotas.com.ar/nelly-gabus/|título=El recuerdo para Nelly Gabús|fechaacceso=2022-11-19|apellido=Src='https://Secure.gravatar.com/Avatar/33e1d90469a3932a3670d8beb6d1de1f?s=32|nombre= y la Profesora Ana María Cué.  En la CSUF estudió con la aclamada pianista Dr. Susan Svrček. 

Como editor, Banegas ha publicado sus primeras partituras de música clásica para Golden River Music Publisher   y Euprint.  

Además de su carrera musical, Fabio Banegas estudió periodismo en la University of California Los Angeles (UCLA). Ha trabajado como escritor bilingüe para Eastern Group Publications y en noticiarios de Telemundo Canal 52 Los Angeles y en periodismo investigativo para la NBC Canal 4 de Los Ángeles.

Grabaciones 
La discografía de Fabio Banegas se enfoca principalmente en estrenos mundiales de obras para piano solo y obras para piano y orquesta.  Sus grabaciones han sido lanzadas por Grand Piano, el sello exclusivo de piano de Naxos Records, Guild Music del Reino Unido y Naxos Records.  

En 2020, Grand Piano lanzó el estreno mundial y primera grabación comercial de la obra para piano del compositor argentino José Antonio Bottiroli: José Antonio Bottiroli – Obras completas para piano 1 “Valses”  seguida en 2021 por José Antonio Bottiroli – Obras completas para piano 2 “Nocturnos” las cual incluyó la colaboración del actor de cine y teatro George Takei en el recitado de poemas de Bottiroli.  

En 2022, el sello británico Guild Music lanzó César Franck: Les Éolides – Les Djnns – Rédemption – Variations Symphoniques – Le Chausser Maudit, álbum en conmemoración de los 200 aniversario del nacimiento del compositor, en el cual Banegas interpretó dos de los concierto de piano y orquesta de Franck: Poema sinfónico Les Djinns para piano y orquesta y las Variaciones sinfónicas para piano y orquesta con la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv, Ucrania bajo la conducción del director argentino Francisco Varela. Esta fue la última grabación de Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv antes de la invasión rusa de febrero 2022. Elogiado por la crítica de música clásica, esta grabación fue declarada álbum del mes de octubre 2022 por la revista alemana Audio.

En 2022, Fabio Banegas grabó el estreno mundial de tres conciertos del compositor español argentino Eduardo Grau con Anima Musicæ Orquesta de Cámara de Budapest, Hungary bajo la dirección del conductor argentino Francisco Varela.

Previamente, Fabio Banegas grabó Los Checos –  Obras para piano a través de los siglos para Louis Ferdinand Productions, Obras para Piano Argentinas –  Los Maestros Urbanos para Thoth, un sello de corta vida y varias actuaciones en vivo de repertorio tradicional y obras tardías para piano y música de cámara de César Franck.

Repertorio 

El repertorio de Banegas incluye obras de compositores como José Antonio Bottiroli, Nicolás Alfredo Alessio, Eduardo Grau, Jacob Ficher y César Franck. Banegas es reconocido como experto en la obra para piano del compositor argentino José Antonio Bottiroli y del compositor belga francés César Franck. <ref> {{Cita web|url=https://entrenotas.com.ar/nelly-gabus/|título=El recuerdo para Nelly Gabús|fechaacceso=2022-12-01|apellido=Src='https://Secure.gravatar.com/Avatar/33e1d90469a3932a3670d8beb6d1de1f?s=32|nombre=

Discografía 

 Eduardo Grau 4 Conciertos.  NAXOS Records, TBA
 César Franck: Les Éolides – Les Djnns – Rédemption – Variations Symphoniques – Le Chausser Moudit.  Guild Music, 2022
 José Antonio Bottiroli – Obras completas para piano 2 “Nocturnoss”.  Grand Piano, 2021.
 José Antonio Bottiroli – Obras completas para piano 1 “Valses”.  Grand Piano, 2020.
 Los Checos –  Obras para piano a través de los siglos.  Louis Ferdinand Productions, 2010
 Obras para Piano Argentinas –  Los Maestros Urbanos.  THOTH, 2004
 Fácil de escuchar clásicos para piano.  GFJ Classics, 2000

Premios y reconocimientos 

 Mozarteum Santa Fe, Argentina 
 Amigos del Arte de Rosario, Argentina 
 Fullerton Music Scholarship, Estados Unidos
 Burnett Music Scholarship, Estados Unidos
 Thomas Hurt Award, Estados Unidos
 Phi Beta Delta Internationalist Award of the Honor Society of International Scholars, Estados Unidos
 Redfield Award of the Orange County Philharmonic Society, Estados Unidos
 Czech Ministry of International Relations Grant, República Checa

Actuación 
Fabio Banegas se ha presentado en recitales y conciertos en escenarios internacionales de América y Europa y ha colaborado con artistas de renombre.

Cine - Televisión 
Banegas tuvo un breve paso por Hollywood donde actuó en varios comerciales de cine y televisión. Siempre fue elegido en el rol de pianista. Además, también trabajó como modelo impreso apareciendo en catálogos, carteles publicitarios y revistas comerciales, en una ocasión posando junto al actor Joe Manganiello.

 Porsche 911
 KIA Sorento
 Club Man
 Xerox
 Toyota

Referencias 

Compositores de música clásica de Argentina del siglo XX
Compositores de música clásica de Argentina